Frantzis ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Kumar Frantzis (* 1949), US-amerikanischer Kampfsportler, Lehrer für Taijiquan
 Ioannis Frantzis (1909–1984), griechischer Diplomat